Cette page dresse la liste des peintures de Nicolas de Plattemontagne, peintre français d'origine flamande actif dans la seconde moitié du  siècle.

Plattemontagne